Сан Хосе дел Родео има више значења:

 Сан Хосе дел Родео (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Родео (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Родео (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику